Por vezes, mts é usado como abreviatura de metros, embora o símbolo correcto seja simplesmente m.
 A uma coleção de MTAs que atuam cooperativamente damos o nome de MTS (Message Transfer System). 
 Código municipal de Matosinhos, cidade e município no NW de Portugal
 Televisão: Multichannel television sound, um sistema de transmissão de canais de som
 Transportes: Metro Transportes do Sul, uma rede de metro na margem sul do rio Tejo oposta a Lisboa, Portugal, anteriormente chamada Metro Sul do Tejo (MST).
Estação Trator-Máquina Empresa do estado da USRR

Desambiguação